Las siglas DKMS pueden referirse a:

 Dynamic Kernel Module Support, en informática, es un framework usado para generar módulos del núcleo Linux.
 Deutsche Knochenmarkspenderdatei, organización alemana de captación de donantes de médula ósea.